Godsend (film), een film uit 2004
 Godsend (Heroes), een aflevering van Heroes